Termenul „Toledo” se poate referi la:
Toledo, oraș în Spania
Provincia Toledo din Spania
Toledo, Ohio, oraș în Statele Unite ale Americii
Toledo, Paraguay, oraș în Paraguay
SEAT Toledo, o marcă de automobile din gama SEAT